Martin Brimmer ist der Name folgender Personen:

* Martin Brimmer (Politiker) (1793–1847), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker 
 Martin Brimmer (Museumsleiter) (1829–1896), US-amerikanischer Kunstsammler und Museumsdirektor